Загородній Анатолій Глібович (* 1951) — директор і завідувач відділу теорії та моделювання плазмових процесів Інституту теоретичної фізики НАНУ, академік Національної академії наук України.
 Загородній Анатолій Григорович (* 1951) — кандидат економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку та аналізу.
 Загородній Валентин В'ячеславович (1982—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Загородній Василь Іванович (1921—2002) — український радянський партійний діяч, ректор Київського інституту народного господарства. Депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання. Доктор економічних наук (1968), професор (1970).
 Загородній Владислав Анатолійович (2000—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Загородній Володимир Васильович (1949—2018) — український лікар і громадський діяч, «Заслужений лікар України».
 Загородній Григорій Дмитрович ( 12.9.1939) — член АПУ; Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор», голова ради; Комітет харчової промисловості України, 1-й заступник Голови (05.1998-03.2000).
 Загородній Дмитро Валерійович (1989—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Загородній Ігор Валерійович (* 1988) — український волейболіст, дефлімпійський чемпіон 2013 та срібний призер 2017 року.
 Загородній Ігор Вікторович — доцент Одеської юридичної академії, заслужений юрист України
 Загородній Михайло Андрійович (1881—1931) — старшина Дієвої армії УНР.
 Загородній Михайло Петрович (1943—2000) — голова наглядової ради ВАТ Тресту «Київміськбуд-1». Заслужений будівельник України.
 Загородній Олександр Володимирович (* 1992) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Загородній Олександр Сергійович (1964—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Загородній Юрій Вікторович (? — 2022) — штаб-сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Загородній Юрій Іванович (* 1959) — український політик.
 Загородній Юрій Олексійович (1893—1966) — підполковник Армії УНР.

Див. також 
 Загородний

Примітки 

Українські прізвища